Fat Wreck Chords - uitgever van onderstaande live-albums van punkmuziek:
 Live in a Dive (Bracket) 
 Live in a Dive (Face to Face)
 Live in a Dive (Lagwagon)
 Live in a Dive (No Use for a Name)
 Live in a Dive (Sick of It All)
 Live in a Dive (Strung Out)
 Live in a Dive (Subhumans)
 Live in a Dive (Swingin' Utters)